Concord Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Concord Mountain (Montana)	
 Concord Mountain (North Carolina)